Aimorés (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Aimorés (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais